Kornblume  steht für
Kornblume, Pflanzenart
Kornblume (Heraldik), gemeine Figur
Aktion Kornblume, Tarnname einer MfS-Operation
Zur Kornblume (Potsdam), historisches Gasthaus

Siehe auch:

Kornblum
Kornblumenblau
Vase mit Kornblumen und Klatschmohn
Kornblumentag
Windmühle De Korenbloem (Kortgene)